22-летний Рафаэль Надаль впервые в карьере победил на этом турнире Большого шлема. Всего это был его шестой титул на турнирах Большого шлема. Надаль впервые в карьере играл в финале турнира Большого шлема на хардовом покрытии.

Сеянные 

  Рафаэль Надаль (титул)
  Роджер Федерер (Финал)
  Новак Джокович (Четвертьфинал, снятие с турнира)
  Энди Маррей (Четвёртый раунд)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Четвертьфинал)  Жиль Симон (Четвертьфинал)  Энди Роддик (Полуфинал)  Хуан Мартин дель Потро (Четвертьфинал)  Джеймс Блейк (Четвёртый раунд)
  Давид Налбандян (Второй раунд)
  Давид Феррер (Третий раунд)
  Гаэль Монфис (Четвёртый раунд, снятие с турнира)
  Фернандо Гонсалес (Четвёртый раунд)
  Фернандо Вердаско (Полуфинал)
  Станислас Вавринка (Третий раунд)
  Робин Содерлинг (Второй раунд)

<ol start="17">
 Николас Альмагро ''(Третий раунд)
 Игорь Андреев ''(Третий раунд)
 Марин Чилич ''(Четвёртый раунд)
 Томаш Бердых ''(Четвёртый раунд)
 Томми Робредо ''(Четвёртый раунд)
 Радек Штепанек ''(Третий раунд)
 Марди Фиш ''(Третий раунд)
 Ришар Гаске ''(Третий раунд)
 Иво Карлович ''(Второй раунд)
 Марат Сафин ''(Третий раунд)
 Фелисиано Лопес ''(Первый раунд)
 Поль-Анри Матье ''(Второй раунд)
 Дмитрий Турсунов ''(Первый раунд)
 Райнер Шуттлер ''(Первый раунд)
 Юрген Мельцер ''(Третий раунд)
 Филипп Кольшрайбер ''(Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Ссылки 
 

Взрослые